Kurt Hohoff ist der Name folgender Personen:

* Kurt Hohoff, Geburtsname von Peter Francke (1897–1978), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Kurt Hohoff (1913–2010), deutscher Schriftsteller, siehe Curt Hohoff